Anjozorobe (district), een district van Madagaskar
Anjozorobe (stad), de hoofdstad van dit district